L'Habitatge al carrer Sant Domènec del Call, 7 és una obra de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
Habitatge entre mitgeres situat al carrer Sant Domènec del Call amb catonada al carrer Marlet, possiblement originari del , encara que amb moltes modificiacions. És de planta baixa, pis principal i dos pisos més.

El parament de les dues façanes és de carreus petits irregulars i ben escairats entre els quals destaquen els emmarcaments de les obertures i la cantonera. La planta baixa disposa d'obertures als dos carrers amb finestres enreixades i la porta d'entrada amb un arc de mig punt adovellat. Al pis principal trobem balcons individualitzats que es van reduint a mesura que van reduint la dimensió i el voladís a mesura que es puja en alçat. A la part alta de l'edifici trobem una galeria amb trams cecs que segurament responen a la construcció original restaurada.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental del Barri Gòtic
Edificis del barri Gòtic